El departamento de Antioquia y en su capital Medellín, cuentan con una variada oferta de museos. Entre los principales, se destaca el Museo de Arte Moderno y el Museo de Antioquia.

Lista de los principales museos antioqueños 
Una lista parcialmente completa de museos departamentales ofrece una idea del patrimonio de Antioquia en cuanto a su memoria cultural histórica: 
 Museo Antropológico de la Diócesis de Apartadó
 Museo Comunitario de Guatapé, municipio de Guatapé
 Museo Histórico y Arqueológico de Marinilla, municipio de Marinilla
 Museo de Arte Religioso y Panteón de los Hijos de La Ceja, municipio de La Ceja
 Museo de las Hermanas Franciscanas, municipio de Granada 
 Museo Arqueológico – Casa de la Cultura Pedro Justo Berrío, municipio de Puerto Berrío 
 Museo de arte religioso "Tiberio de J. Salazar y Herrera", municipio de Sonsón
 Museo Folclórico la Casa de los Abuelos, municipio de Sonsón
 Museo Abelardo Jaramillo, municipio de Entrerríos
 Museo Histórico de Entrerríos, municipio de Entrerríos 
 Museo Clara Rojas, municipio de Jardín 
 Museo Casa de la Cultura, municipio de Jardín 
 Museo Colonial Juan del Corral, municipio de Santa Fe de Antioquia
 Museo de Arte religioso Francisco Cristóbal Toro, municipio de Santa Fe de Antioquia
 Museo de Arte Religioso de Jericó, municipio de Jericó
 Museo Arqueológico del Suroeste (Masur), municipio de Jericó
 Museo de Arte Religioso de la Catedral de San Nicolás, municipio de Rionegro 
 Museo Histórico Casa de la Convención de Rionegro 
 Museo de Artes y Tradiciones de Pueblorrico – Casa de la Cultura Joaquín López Gaviria, municipio de Pueblorrico 
 Museo de arte Religioso de El Retiro, municipio de El Retiro
 Museo del Fundador y Sala-Museo Histórico de la Comunidad Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias, municipio de Santa Rosa de Osos 
 Museo Etnográfico – Casa Misionera de las Hermanas Teresitas, municipio de Santa Rosa de Osos
 Museo Cultural Porfirio Barba Jacob, municipio de Santa Rosa de Osos
 Museo Diocesano Monseñor Miguel Ángel Builes, municipio de Santa Rosa de Osos
 Museo Museo Histórico de El Peñol, municipio de El Peñol
 Museo Histórico Parroquial Presbítero Eufrasio Rojas, municipio de Ciudad Bolívar 
 Museo Mauricio Cuervo – Casa de la Cultura Cristóbal Patiño Osorio, municipio de Montebello
 Museo del Hombre del Darién, municipio de Turbo 
 Museo Municipal de Historia y Asentamientos Indígenas de Necoclí
 Museo General José María Córdova, municipio de El Santuario
 Museo Artístico Guillermo Zuluaga “Montecristo”, municipio de El Santuario 
 Museo Tradicional Monseñor Juan N. Rueda, municipio de Yarumal 
 Museo Casa de la Cultura Doctor Miguel María Calle, municipio de Abejorral
 Museo Antropológico de la Diócesis de Apartadó, municipio de San Pedro de Urabá
 Museo El Castillo Diego Echavarría, municipio de Medellín 
 Museo de Arte Moderno, municipio de Medellín
 Museo Etnográfico Madre Laura, municipio de Medellín
 Museo Etnográfico Miguel Ángel Builes, municipio de Medellín 
 Museo Histórico de Antioquia, municipio de Medellín 
 Museo Teatro Prado del Águila Descalza, municipio de Medellín
 Museo Planetario de Medellín, municipio de Medellín
 Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez, municipio de Medellín 
 Museo Pueblito Paisa y Parque de las Esculturas, municipio de Medellín
 Casa Museo Fernando González “Otraparte", municipio de Envigado
 Casa de la Cabuya, municipio de Guarne
 Casa Museo de José María Córdova, municipio de Concepción
 Casa Museo Santafé, dentro del zoológico, Municipio de Medellín
 Casa Museo Betania, municipio de Betania
 Casa Museo Municipal de San Rafael, municipio de San Rafael
 Casa Museo Hotel Magdalena, Décima Cuarta Brigada, municipio de Puerto Berrío
 Casa Museo y Pueblito Paisa de la Hacienda Fizebad, municipio de El Retiro
 Casa Museo Casa Gardeliana, municipio de Medellín
 Capilla Museo de Nuestra Señora de Chiquinquirá y Proyecto Ciudad Galería, municipio de La Ceja
 Casa Natal de José María y Salvador Córdoba, municipio de Concepción
 Casa Natal de Marco Fidel Suárez, municipio de Bello
 Casa de los Abuelos Museo Folklórico de Sonsón
 Colección Filatélica, municipio de Medellín
 Galería Jesús María Cardona, municipio de Abejorral 
 Sala-Museo Arqueológico de la Casa de la Cultura Julio César García Valencia, municipio de Fredonia
 Sala-Museo de la Sal, municipio de Santa Fe de Antioquia
 Sala Arqueológica-Casa de la Cultura Julio César García, municipio de Fredonia 
 Sala-Museo de la Casa de la Cultura, municipio de Heliconia
 Sala-Museo Biblioteca del Tercer Piso, municipio de Santo Domingo
 Sala-Museo del Changón – IV Brigada del ejército Nacional, municipio de Medellín 
 Sala-Museo Hipólito J. Cárdenas, municipio de Támesis
 Sala Museo Arqueológico, municipio de Envigado
 Sala-Museo Historia del Ferrocarril de Antioquia, municipio de Medellín 
 Sala-Museo Nacional de la Cabuya – Casa de la Cultura, municipio de Guarne 
 Sala-Museo Rómulo Carvajal, municipio de Sonsón
 Sala-Museo Casa de la Cultura Porfirio Barba Jacob, municipio de Angostura
 Proyecto Museo de la Cerámica, municipio de Caldas
 Proyecto Museo del Mar, municipio de Arboletes
 Proyecto Sala Museo del Nunca Más, municipio de Granada

Algunos museos antioqueños por temática 

Por temática, algunos museos destacados del departamento y su capital son entre otros:

Patrimonio Cultural-Natural
 Ecoparque Cerro El Volador 
 Museo Científico Histórico de Yarumal 
 Museo de Ciencias Naturales Colegio de San José 
 Museo Universitario – Universidad de Antioquía 

Patrimonio Natural
 Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe 
 Museo de Entomología Francisco Luis Gallego 
 Museo de Historia Natural de las Hermanas Franciscanas 
 Museo de Historia Natural Colegio de San José 
 Museo de Mineralogía Salón Tulio Ospina 
 Museo Parque Zoológico Santafé

Detalle de algunos museos de Medellín 

Museo de Antioquia. Inicialmente llamado Francisco Antonio Zea, y conocido durante varias décadas simplemente como "Museo de Zea". El museo funciona en la antigua casa de la moneda y contiene la más importante colección de obras de Fernando Botero a nivel mundial. En la sala Pedrito Botero hay 19 pinturas del maestro antioqueño y en la de esculturas de Botero se pueden apreciar 15 obras donadas por el artista. También hay numerosos cuadros de pintores antioqueños. Este museo cuenta con salas para proyecciones y conferencias, auditorio, biblioteca, librería, galería y talleres de pintura. 

Museo de Arte Moderno de Medellín. Funciona desde 1984 en su nueva sede, en donde se exhiben obras de artistas nacionales y extranjeros . Perióddicamente el museo organiza eventos para promover a los valores jóvenes de la pintura antioqueña, lo mismo que talleres, conferencias y exposiciones. Próximamente se trasladará a unas instalaciones en la llamada Ciudad del Río (un nuevo y moderno barrio de la ciudad), y las cuales, sin abandonar su tradicional sede, ofrecerán espacios mucho más amplios y funcionales (2009).

Museo Universitario Universidad de Antioquia. Fue creado en 1942; está ubicado en la Ciudad Universitaria. El área de antropología exhibe una colección de 18.000 piezas de cerámica, piedra, concha, metal y textiles precolombinos, la segunda más rica del país, y una completa colección etnográfica. El área de artes visuales comprende pintura y escultura contemporánea, incluye 1.200 piezas de artistas contemporáneos. El área de Historia de la Universidad recoge en mil piezas y documentos los 200 años de existencia de la Universidad; y la sección de ciencias naturales exhibe 5.400 piezas, entre animales nativos y exóticos embalsamados, pieles de estudio, minerales y fósiles.El Museo Universitario ocupa un área total de 6.400 metros cuadrados construidos y sus colecciones cuentan con el siguiente número de piezas: Antropología 18.000, Artes visuales 1.200, Historia de la Universidad 1.000 y Ciencias Naturales 5.200.

Museo Interactivo EPM. Hace parte del entorno del Parque de los Pies Descalzos. Recibe 1.000 visitas diarias, sobre todo de estudiantes. Se trata de un recorrido didáctico por 22 salas distribuidas en cuatro pabellones en los que, con recursos tecnológicos y de manera amena, se explica y se interactúa con los principios físicos del agua, la energía, del gas y las telecomunicaciones. Es financiado y administrado por las Empresas Públicas de Medellín.

Museo Parque Explora. Está ubicado entre el Jardín Botánico y el Parque Norte. Aunque su nombre indica otra cosa, se trata más de un museo interactivo, orientado a la ciencia, la tecnología y otros muchos aspectos del conocimiento y la creatividad. Ofrece al visitante una experiencia única de contacto íntimo con lo más avanzado de la ciencia y la tecnología, el universo y el espacio exterior, la naturaleza y nuestro planeta, el cuerpo humano, la biología, la ecología, la investigación, la creatividad e inventiva y el aprendizaje lúdico, entre otros factores. Dispone, entre otras atracciones, del mayor acuario de Suramérica en donde se podrá contemplar peces de los río Amazonas y Orinoco, con una muestra del Caribe y el Pacífico colombiano.

Museo de Mineralogía (Museo de Geociencias). Está ubicado en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con una exhibición permanente de un total de 2.778 ejemplares, sus colecciones son reconocidas por los expertos mineralogistas como unas de las mejores de los museos de Suramérica.

Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez. Antiguamente era el hogar donde vivió el maestro Pedro Nel Gómez; se convirtió en museo en 1975 gracias a la donación que hicieron el artista y su familia de las obras que lo integran. Actualmente cuenta con 1.500 obras, 200 metros cuadrados de pintura al fresco y una biblioteca de arte con más de 500 volúmenes.

Casa Museo Gardeliana. Difunde la cultura e historia del Tango. Fue declarada Patrimonio Cultural y Monumento Histórico por el Concejo de Medellín en 2002. Fundada el 14 de febrero de 1973, por el argentino Leonardo Nieto Jarbon, en el barrio Manrique, en una tradicional casa de apariencia sencilla. El célebre cantante de tangos Carlos Gardel encontró su muerte en Medellín, al accidentarse el avión en que viajaba. Desde entonces -y de antes- existe en la ciudad una profunda cultura tanguera. Algunas placas testimonian la visita al lugar de personalidades de la política, del espectáculo y de las letras, como el escritor argentino Jorge Luis Borges.

Museo El Castillo. Fue construido en 1930 en estilo gótico medieval y abierto al público en 1971, posee jardines al estilo francés, sala de explosiones, biblioteca y sala de conciertos para 250 personas, exhibe permanentemente objetos de porcelana y cristal, vitrales, música, escultura, piano y ballet.

Museo Cementerio de San Pedro. Fue construido en 1842, nombrado museo en 1998 y declarado Monumento Nacional en 1999, este lugar constituye parte integral del patrimonio cultural y arquitectónico de Medellín. Aunque corresponde a la categoría de obras escultóricas y arquitecturas representativas del arte funerario, el espacio ha comenzado a perfilarse como un nuevo lugar de encuentro para la difusión artística. Se conserva allí colecciones de arte local y nacional y, en las noches de luna llena, se celebran conciertos, espectáculos de narración oral, obras de teatro y danza. Pero, sin duda, lo más significativo lo constituyen los monumentos funerarios levantados en memoria de figuras destacadas de la historia nacional.

Palacio de Bellas Artes. En una edificación diseñada en estilo republicano por el arquitecto Nel Rodríguez en 1925, se asientan el Museo y la Corporación Universitaria de Bellas Artes de Medellín. Su planta octogonal va girando sobre los lados para conformar el auditorio. Posee varios talleres para la enseñanza de las Bellas Artes.

Otros museos, importantes entre varios más, son el Museo Etnológico Miguel Ángel Builes y el Museo Filatélico.

Museos en otras ciudades y poblaciones de Antioquia 
 Museos en Antioquia